Aceasta este o listă de publicații din județul Dâmbovița:

Sebitoriale, https://www.sebitoriale.ro Ziar dâmbovițean exclusiv online
Impact Literar, http://www.impactdb.ro
Incomod Media, http://www.incomod-media.ro
Sebitoriale News, https://www.sebitorialenews.ro Portal dâmbovițean de știri, anunțuri și publicitate
Jurnal de Dâmbovița, http://jurnaldedambovita.artpress.ro 
Târgoviștean, http://www.targovistean.ro
Ziar de Dâmbovița, http://www.ziardambovita.ro
Prim Plan, lansată pe 20 decembrie 2002 
Gazeta Dâmboviței, http://www.gazetadambovitei.ro

 Televiziuni
Columna TV
 Dâmbovița TV

 Publicații din comuna Caragiale
 http://www.comunacaragiale.ro

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Note 

Dâmbovița
Publicații